Enrico Larini – ex calciatore italiano
 Fabrizio Larini – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Nicola Larini – ex pilota automobilistico italiano
 Silvano Larini – faccendiere e architetto italiano